Митрофанівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Митрофанівська сільська рада — Кіровоградська область, Новгородківський район